Albert Guay (1918-1951) – assassino seriale canadese
 Annie Guay (1985) – giocatrice di hockey su ghiaccio canadese
 Erik Guay (1981) – ex sciatore alpino canadese, fratello dello sciatore Stefan
 Philippe Le Guay (1956) – regista, sceneggiatore e attore francese
 Stefan Guay (1986) – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino canadese